Бурково — название населённых пунктов в России:
 
 Бурково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Бурково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Бурково — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Бурково — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Бурково — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Бурково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Бурково — деревня в составе современного мкр. Болшево города Королёв Московской области. Примерное время образования: конец XVII века. на берегу реки Клязьма.
 Бурково — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Бурково — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Бурково — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Бурково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.